Columbia – personifikacja i poetyckie określenie (XIX wiek) kontynentu północnoamerykańskiego
 Columbia – wahadłowiec kosmiczny NASA
 Columbia – superkomputer zainstalowany w NASA w 2004 
 District of Columbia – dystrykt stołeczny w Stanach Zjednoczonych
 Columbia University – amerykański uniwersytet
 Columbia Broadcasting System (CBS) – jedna z głównych amerykańskich stacji radiowych i telewizyjnych
 Columbia Records – najstarsza na świecie przedsiębiorstwo fonograficzne
 Columbia Pictures – wytwórnia filmowa
 Columbia Center – budynek w Seattle
 Columbia – przylądek w Kanadzie, na Wyspie Ellesmere’a
 Columbia – dawna nazwa samolotów Cessna
 Columbia – moduł dowodzenia w Apollo 11

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Columbia – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Houston
 Columbia – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Columbia – miejscowość spisowa w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tuolumne
 Columbia – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Monroe
 Columbia – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Adair
 Columbia – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Caldwell
 Columbia – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Columbia – miejscowość spisowa w stanie Maryland, w hrabstwie Howard
 Columbia – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Marion
 Columbia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Columbia – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Columbia – miejscowość spisowa w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Columbia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Columbia – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Tyrrell
 Columbia – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Columbia – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Richland
 Columbia – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Columbia – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Maury
 Columbia – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fluvanna

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie hrabstwo Randolph
 Columbia (Columbia Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Columbia (Columbia Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Columbia (Columbia Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coos
 Columbia (Columbia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Tyrrell
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Columbia (Columbia Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Columbia w stanie Arkansas
 hrabstwo Columbia w stanie Floryda
 hrabstwo Columbia w stanie Georgia
 hrabstwo Columbia w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Columbia w stanie Oregon
 hrabstwo Columbia w stanie Pensylwania
 hrabstwo Columbia w stanie Waszyngton
 hrabstwo Columbia w stanie Wisconsin

Zobacz też 
 Kolumbia